Light It Up (singel Major Lazer)
 Light It Up (film)
 Light It Up OST